The Princess ist der Titel folgender Werke:
 The Princess (Gedicht), Gedicht von Alfred Lord Tennyson (1847)
 The Princess (Theaterstück, Gilbert), Theaterstück von W. S. Gilbert (1870)
 The Princess (Theaterstück, Killigrew), Theaterstück von Thomas Killigrew (um 1636)
 The Princess (2022, Le-Van Kiet), US-amerikanischer Spielfilm von Le-Van Kiet (2022) 
 The Princess (2022, Ed Perkins), britischer Dokumentarfilm von Ed Perkins (2022) 

Siehe auch:
 Princess, Begriffsklärung